Jamba Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Huíla, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Jamba Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Jamba Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer nordväst om Jamba Airport. Runt Jamba Airport är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

I omgivningarna runt Jamba Airport växer huvudsakligen savannskog.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är oktober, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juni, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Huíla